KIX  steht für:
 Korean Internet Exchange, südkoreanischer Internetknoten
 Flughafen Kansai (IATA-Code), japanischer Flughafen
 KIX (ehemals kixdesk), Open Source Service Management System der c.a.p.e. IT GmbH

KiX steht für: 
 KiX, deutsche Künstlergruppe, die ein gleichnamiges Comicmagazin veröffentlichte

Kix steht für: 
 Kix (Band), eine US-amerikanische Hardrockband

Kix ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Kix (* 1984), österreichische Tennisspielerin

Kix ist der Bühnenname folgender Personen:
 Kix Brooks (* 1955), US-amerikanischer Country-Musiker, Teil des Duos Brooks & Dunn

kix  steht für:
 Khiamniungan (Sprache) (ISO-639-3-Code), sinotibetische Sprache der Khiamniungan, einer Volksgruppe der Nagas in Nagaland, Indien

Siehe auch:
 Kickx
 KiXtart

Abkürzung